Uspomene, a Srebrna krila 1984-es nagylemeze
 Uspomene, Zlatko Pejaković 1996-os albuma